Бутаков — русская фамилия. Имеет женскую форму Бутакова.

Фамилия 
 
 Бутаков, Алексей Иванович (1816—1869) — российский контр-адмирал, один из первых исследователей Аральского моря.
 Бутаков, Антон Владимирович (род. 1990) — российский актёр и театральный режиссёр.
 
 Бутаков, Виктор Васильевич (1928—?) — советский лыжник и биатлонист.
 Бутаков, Владимир Иванович (1830—1894) — морской офицер.
 
 Бутаков, Дмитрий Иванович (1827—1855) — участник обороны Севастополя.
 Бутаков, Дмитрий Иванович (1870—?) — офицер Русской императорской армии, командир 2-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска, Георгиевский кавалер.
 Бутаков, Евгений Александрович (род. 1998) — российский футболист.
 
 Бутаков, Иннокентий Николаевич (1881—1970) — российский учёный-теплотехник.
 Бутаков, Пётр Иванович (1821—1877) — преподаватель истории Новгородского Аракчеевского кадетского корпуса, полковник, отставной генерал-майор с 1866 года, дед С. В. Рахманинова.

Другое 
 «Адмирал Бутаков» — четвёртый сторожевой корабль проекта 11356, который планируется принять на вооружение Черноморского флота России.

См. также 
 Залив Бутакова 
 
 Бутаковское ущелье